Krummendorf ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Krummendorf (Rostock), ein Ortsteil der Stadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

in Polen
 Krummendorf, Landkreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Krzywe (Mrągowo), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Krummendorf, Landkreis Strehlen, Niederschlesien, seit 1945: Krzywina, Woiwodschaft Niederschlesien
 Krummendorf, Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg, seit 1945: Krężoły (Sulechów), Woiwodschaft Lebus

Siehe auch: 
 Sender Rostock-Krummendorf